

Anno 
 326 o 326 a.C.

Matematica 
 326 (numero)